Højbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Højbjerg (Arrild Sogn) – en bebyggelse i Arrild Sogn, Tønder Kommune
 Højbjerg (Aunsø Sogn) – en bebyggelse i Aunsø Sogn, Kalundborg Kommune
 Højbjerg (Birkerød Sogn) – et areal i Birkerød Sogn, Rudersdal Kommune
 Højbjerg (Bjernede Sogn) – en bebyggelse i Bjernede Sogn, Sorø Kommune
 Højbjerg (Felsted Sogn) – en bebyggelse i Felsted Sogn, Aabenraa Kommune
 Højbjerg (Førslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Førslev Sogn, Næstved Kommune
 Højbjerg (Gudbjerg Sogn) – et areal i Gudbjerg Sogn, Svendborg Kommune
 Højbjerg (Hillerslev Sogn) – et areal i Hillerslev Sogn, Thisted Kommune
 Højbjerg (Kirkeby Sogn) – en bebyggelse i Kirkeby Sogn, Svendborg Kommune
 Højbjerg (Køng Sogn) – en bebyggelse i Køng Sogn, Assens Kommune
 Højbjerg (Nysogn) – en bebyggelse i Ny Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Højbjerg (Ryde Sogn) – en bebyggelse i Ryde Sogn, Holstebro Kommune
 Højbjerg (Rønninge Sogn) – en bebyggelse i Rønninge Sogn, Kerteminde Kommune
 Højbjerg (Stepping Sogn) – et areal i Stepping Sogn, Kolding Kommune
 Højbjerg (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn, Hjørring Kommune
 Højbjerg (Ubberud Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ubberud Sogn, Odense Kommune
 Højbjerg (Ugilt Sogn) – en bebyggelse i Ugilt Sogn, Hjørring Kommune
 Højbjerg (Vejlø Sogn) – en bebyggelse i Vejlø Sogn, Næstved Kommune
 Højbjerg (Vesløs Sogn) – en bebyggelse i Vesløs Sogn, Thisted Kommune
 Højbjerg (Ørsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørsted Sogn, Assens Kommune
 Højbjerg (Aarhus) – en bydel i Aarhus i Skåde Sogn, Aarhus Kommune
 Højbjerg Sogn – et sogn i Viborg Østre Provsti (Lysgård Herred)

Højbjerg (efternavn)
 Pierre Emile Højbjerg – (født 1995), en dansk fodboldspiller